Džindžopole (makedonska: Нижеполе, Џинџополе) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Džindžopole ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Džindžopole är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Stiv,  meter över havet,  kilometer väster om Džindžopole. Runt Džindžopole är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bitola,  kilometer öster om Džindžopole. 

Omgivningarna runt Džindžopole är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Bitola (kommun)